O microterminal é um equipamento configurável pelo usuário, próprio para operar em rede, gerenciado por um microcomputador PC ou outros equipamentos de maior porte. 
É compacto e ideal para consulta ou entrada de dados. 
Possui interface serial secundária para conexão com impressoras, balanças, interface para leitores de barras e leitores de cartão magnético.

Aplicações 
Suas aplicações mais frequentes são: 
 Terminal de Cliente para Consulta de Preços
 Movimentação de Estoque (Entrada e Saída de materiais)
 Controle de Acesso
 Controle de Entrada e saída de Estacionamentos.
 Em indústrias são utilizados para fazer apontamento de produção.
 Em transportadoras são 2 utilizados nos postos de combustíveis para validar o consumo dos motoristas, evitando o uso de dinheiro.
 Se comunicam com Servidor através de TCP IP, wireless ou RS 485.

Ver também 
 Terminal (informática)

Terminologia informática
Computadores